Pilkansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pilkansaari (ö, lat 62,41, long 26,30), Mellersta Finland, Jyväskylä, 
 Pilkansaari (ö, lat 62,50, long 26,24), Mellersta Finland, Jyväskylä, 

Robotskapade Finlandförgreningar